Gustirna je naselje u općini Marina, oko 3 km od Marine.

Ima 370 stanovnika (2001.). Uz osnovnu školu (do 4.razreda) u Gustirni se nalazi kapelica Sv. Ante. Od sportskih sadržaja, tu je malo nogometno igralište i "zogu" za "balote".

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Marine